Isel – wieś w Anglii, w Kumbrii
 Isel – rzeka w Austrii, dopływ Drawy